Leonid Andreyev :
 Leonid Andreïev (1871-1919),  journaliste et écrivain russe
 Leonid Andreyev, athlète ouzbek

Voir aussi